Ти́хвинка — село Тихвинского сельсовета Добринского района Липецкой области.

География 
Стоит на левом берегу реки Плавицы; на противоположном находятся деревня Андреевка и село Боровское. Расположена на автодороге Хворостянка — Березнеговатка.

История 
Основана в 1770-е годы на земле, купленной в межевой канцелярии помещиком Д. П. Барановым. В 1782 году имела 43 двора.

Название — по Тихвинской церкви, построенной здесь в 1834 году .

Прежде Тихвинка была центром Тихвинского сельсовета, однако в конце XX века его функции передали более крупного населенному пункту деревне Большой Плавице, которая примыкает к северной границе Тихвинки.

Население

Объекты культурного наследия 
 Ансамбль усадебный XIX в.:
 дом усадебный 
 дом прислуги 
 конюшня 
 конюшня 
 амбар 
 Завод кирпичный (кон. XIX в.): 
 Ансамбль архитектурный: 
 храм Тихвинский 
 дом причта 
 Курган

Знаменитые  уроженцы 
Вертоградов, Владимир Семёнович (1888—1964) — церковный историк, профессор Московской духовной академии.

Примечания 

Населённые пункты Добринского района